EDMD steht für:
 Emery-Dreifuss-Muskeldystrophie, eine degenerative Muskelerkrankung
 ICAO-Code: Flugplatz Dachau-Gröbenried 

Abkürzung